Por Javier Campos puede referirse a las siguientes personasː

Javier Campos, escritor chileno.
Javier Campos Moreno, ajedrecista chileno.
Javier Campos Cabrera, futbolista español.
Javier Campos Cabello, pintor mexicano.
Javier Campos Pastor, músico chileno.